Moraba steht für:

 Mobile Raketenbasis, eine Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt,
 Jebel Moraba, eine ehemalige römische Siedlung im heutigen Tunesien
 Moraba (Gattung), eine Heuschreckengattung